Соревнования по плаванию в эстафете 4×200 метров вольным стилем среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 года прошли 20 сентября. В соревнованиях приняли участие 15 сборных.

Медалисты

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 357-361  (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000